Ел Уерто има више значења:

 Ел Уерто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Уерто (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уерто (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уерто (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Уерто (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Уерто (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уерто (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уерто (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уерто (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику